Sveti Nikola – wyspa u wybrzeży Czarnogóry
 Sveti Nikola – szczyt w górach Chorwacji
 Sveti Nikola – kompleks hotelowy w mieście Budva, naprzeciwko wyspy Sveti Nikola
 Sveti Nikola – wieś w Bułgarii w obwodzie Dobricz